Пер-Юхан Аксельссон (; род. 26 февраля 1975, Кунгэльв, Вестра-Гёталанд) — шведский хоккеист, крайний нападающий. Олимпийский чемпион в составе сборной Швеции.

Карьера 
Начинал играть в шведском клубе «Фрёлунда». На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 7 раунде под общим 177 номером командой «Бостон Брюинз». Выступал за «Брюинс» в течение 11 сезонов — с 1997 по 2009 год. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 выступал за «Фрёлунду», в составе которой стал победителем чемпионата Швеции. В 2009 году, окончательно расставшись с НХЛ, вновь вернулся во «Фрёлунду», где провёл ещё четыре сезона. 10 апреля 2013 года объявил о завершении карьеры.

Награды 
 Чемпион Олимпийских игр 2006 года.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 2003 и 2004 гг.
 Бронзовый призёр чемпионатов мира 2001 и 2002 гг.
 Чемпион Швеции 2005 года.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 1996 года.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Бостон Брюинз»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»